Камено може бити:

 Камено, које се тиче камена, од камена
 Камено доба
 Камено оруђе 

или

 Камено (Херцег Нови), насељено мјесто у општини Херцег Нови, Република Црна Гора
 Камено (Бугарска), насељено мјесто у општини , Република Бугарска
 Камено (Шентјур), насељено мјесто у општини Шентјур, Република Словенија

или
 Каменово, насељено мјесто у општини Петровац на Млави, Република Србија

Види још 
 Камен (вишезначна одредница)